Das Kongresszentrum Pristina ist ein großes, in Bau befindliches Konferenzzentrum in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Es wird Bestandteil der „Citta Italia“ sein, die von italienischen Firmen etwas außerhalb der Stadt errichtet wird.

„Little Italy“ soll ein großer Wohnkomplex für etwa 3000 Personen werden, in den der norditalienische Möbelkonzern Doimo etwa 400 Millionen Euro investieren wird. Die gesamte Fläche umfasst knapp 1 km², wovon bereits Grundstücke um 6 Millionen Euro bereitgestellt wurden.

Das Kongresszentrum wird „auf der grünen Wiese“, verkehrsgünstig in der Nähe des Flughafens und der Autobahn errichtet, mit einer Arena für Freilichtaufführungen, einem Sportzentrum, zahlreichen Geschäften, Restaurants und ein großes Hotel geplant sind. Das 70 Hektar große Gelände liegt in der Gemeinde Lipjan einige Kilometer von Pristina entfernt.

Einzelnachweise 

Kongresszentrum
Bauwerk in der Gemeinde Pristina
Gemeinde Lipjan
Geplantes Bauwerk